L'esorcista – film del 1973
L'esorcista – romanzo di William P. Blatty
L'esorcista – opera teatrale di John Pielmeier